Kočna (Jesenice) - plaats in Slovenië
 Jezerska Kočna - berg in Slovenië
 Petr Kocna - Tsjechisch arts, biochemicus en universitair docent